Alofi – stolica Niue
 Alofi – wyspa Wallis i Futuny